La Red puede referirse a los siguientes canales de televisión y estaciones de radio:
 La Red, anteriormente llamada Red TV y Red Chilena de Televisión, cadena de televisión chilena que transmite en el canal 4 VHF y 4.1 HD de Santiago.
 La Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C., conocida de manera coloquial como RED México, y anteriormente como La Red.
 Red TV, antigua denominación del canal de televisión Global, que transmite por el canal 13 VHF de Lima.
 La Red, también conocida como Red Uruguaya de Televisión, cadena de televisión uruguaya que se emite al interior del país.
 Red+, canal de televisión de Colombia.
 Radio La Red, radio argentina ubicada en la frecuencia de 910kHz en AM, con un formato que combina las noticias con el deporte.
 La Red TV, canal de televisión de Guatemala.

También, puede hacer referencia a las siguientes películas o programas televisivos:
 La Red, telenovela peruana de 1966 protagonizada por Ofelia Lazo  y Jorge Mistral.
 La Red, película de 1995 dirigida por Irwin Winkler y protagonizada por Sandra Bullock, Jeremy Northam y Dennis Miller.
 La Red, serie de televisión basada en la película del mismo título.
 La Red, programa de televisión colombiano de CaracolTV.
 The Net, película de 1953 dirigida por Anthony Asquith.

Además, puede referirse a:
 Internet, conocida popularmente como La Red de Redes.